Ве́щное пра́во () — абсолютное субъективное гражданское право, обеспечивающее возможность его обладателю своими непосредственными действиями извлекать полезные свойства из самой индивидуально-определенной вещи (вещи как таковой) в целях удовлетворения своего собственного интереса. Лицо, обладающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно, не прибегая для этого к каким-либо определённым действиям, содействию других обязанных лиц. Собственник вещи владеет, пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в пределах, установленных законом. Вещные права можно разделить на 2 группы: на право собственности и на ограниченные вещные права.

Кроме того, под вещным правом понимают также совокупность норм, регулирующих субъективное право собственности и иные субъективные вещные права. В российском праве большинство таких норм сосредоточены в Разделе II Гражданского кодекса РФ. Вещное право — подотрасль гражданского права.

После рецепции римского права в Средние века один из основополагающих его принципов римского права — недопустимость двух (нескольких) прав собственности вступил в противоречие с существовавшим при феодализме одновременным «правом собственности» сеньора и вассала на один и тот же земельный участок. Феодальное право, подобно древнему римскому праву, не содержало чёткого различия между правом собственности и другими правами на вещи, что создавало возможность сосуществования нескольких близких по содержанию имущественных прав собственности на одну и ту же вещь. В связи с этим глоссаторами была разработана концепция «разделенной собственности», допускавшая и объяснявшая сосуществование двух или нескольких одноимённых имущественных прав на одну и ту же землю (лен, феод).

Однако впоследствии феодальные отношения вассальной зависимости были устранены и была исключена возможность существования двух прав собственности на одну и ту же вещь, в том числе применительно к земельным участкам. В связи с этим появилась экономическая необходимость предоставить юридически наиболее прочную, то есть вещно-правовую (а не обязательственно-правовую) возможность одним лицам пользоваться землёй, принадлежащей другим лицам. Решением этой проблемы стало появление в европейском континентальном праве категории ограниченных вещных прав, противопоставляемых обязательственным правам требования, чаще всего вытекающим из договоров. Эта общая категория заменила собой различные феодальные титулы (права собственности). К ограниченным вещным правам были отнесены сервитуты, узуфрукт, эмфитевзис и суперфиций, а также залог, как право при определённых условиях продать чужую, в том числе недвижимую, вещь и преимущественное право покупки недвижимости (земельного участка), в том числе при установлении долевой собственности на соответствующий объект.

В англо-американском праве существует система property rights (прав собственности), которая подобно феодальному средневековому праву допускает одновременное существование таких прав собственности, принадлежащих разным лицам, на один и тот же земельный участок (недвижимость). Полное право собственности (full ownership) может существовать только в отношении движимых вещей, а в отношении недвижимости признаются лишь различные более или менее ограниченные титулы (titles, estates), поскольку по традиционным (феодальным) представлениям «верховным собственником» земли может быть только суверен. Кроме того, наряду с титулами по общему праву (estates in law) имеются и титулы по праву справедливости (equitable estates), которые могут одновременно находиться у разных лиц, но также касаться одного и того же земельного участка.

Признаки вещного права 
Право собственности входит в перечень вещных прав, а другие вещные права лишь производны от права собственности (являются результатом конститутивного правопреемства). Вещное право является абсолютным правом, то есть не нужно обращаться к третьим лицам для реализаций своих правомочий, в отличие от обязательственного права, которое является относительным. Вещные права имеют объектами индивидуально-определенные вещи. Вещные права (как правило) бессрочны, а также нарушение вещных прав требует преимущественного удовлетворения перед обязательственными.

Право собственности 

Право собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, регулирующих владение, пользование и распоряжение собственника имуществом по своему усмотрению и в своих интересах и защита этого имущества от посягательств третьих лиц.

Право собственности в субъективном смысле состоит из следующих правомочий собственника:
 Правомочие владения — возможность осуществления фактического господства над вещью.
 Правомочие пользования — это возможность осуществлять эксплуатацию имущества, извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы.
 Правомочие распоряжения — возможность определять фактическую судьбу вещи (возможность определения юридической судьбы вещи является не чем иным, как возможностью распорядиться правом собственности. Такая возможность не входит в корпус права собственности, а представляет собой внешнее по отношению к нему правовое явление — так называемая «распорядительная власть» над субъективным правом).

Бремя содержания имущества 
Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, согласно ст. 210 ГК РФ.

Риск случайной гибели имущества 
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором согласно ст. 211 ГК РФ.

Субъекты права собственности 
В РФ признаётся частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности ч. 1 ст. 212 ГК РФ.

Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований ч. 2, ст. 212 ГК РФ.

Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. ч. 3, ст 212, ГК РФ.

Права всех собственников защищаются равным образом. ч. 4, ст. 212 ГК РФ.

Ограниченные вещные права 
Кроме права собственности, обладатель которого имеет неограниченные возможности в управлении вещью (за исключением случаев, когда правомочия собственника ограничены законом), существуют иные вещные права, которые можно назвать ограниченными. Они предоставляют ограниченный комплекс прав в отношении имущества. Чаще всего это выражается в невозможности определять юридическую судьбу вещи (распоряжаться ею).
 право хозяйственного ведения;
 право оперативного управления;
 право пожизненного наследуемого владения землёй;
 право постоянного бессрочного пользования земельным участком;
 право безвозмездного срочного пользования земельным участком;
 право социального найма;
 право пользования жильём членами семьи собственника;
 право фактического владельца;
 право пожизненного проживания в жилом помещении другого лица в соответствии с завещательным отказом (ст. 1137 ГК);
 сервитут.
Общие признаки:
 это право на чужое имущество;
 это право следования, то есть смена собственника не влечёт для носителя ограниченного вещного права никаких изменений;
 носитель — только титульный владелец;
 предоставляется та же защита, что и праву собственности.

Право хозяйственного ведения 

Вещное право (Особый раздел)юридического лица-несобственника владеть, пользоваться и распоряжаться закреплённым за ним имуществом в пределах, определённых законом.

Субъекты: Унитарные предприятия (за исключением казенных) всех форм собственности; дочерние предприятия, созданные унитарными; государственные концерны.

Объект: комплекс имущества, который в установленном порядке закреплён за носителем этого права.

Содержание: владение (обычно в полном объёме); пользование (обычно в полном объёме); распоряжение. По обязательствам юридическое лицо-носитель права хозяйственного ведения отвечает всем своим имуществом, вплоть до основных фондов.

Право оперативного управления 

Право юридического лица-несобственника владеть и пользоваться закреплённым за ним имуществом в пределах, определённых законом, в соответствии с заданиями собственника, назначением имущества.

Субъекты: казённые предприятия; учреждения как вид некоммерческих юридических лиц.

Объект: комплекс имущества, в установленном порядке закреплённый за указанными юрлицами.

Содержание: владение, пользование, распоряжение — но объём и реализация этих полномочий могут быть ограничены. Носитель права оперативного управления отвечает по обязательствам, но казённое предприятие — всем своим имуществом, а учреждение — только денежными средствами. Предусмотрена субсидиарная ответственность собственника.

Право пожизненного наследуемого владения землёй 

Носитель, не будучи собственником земельного участка, наделяется в отношении его правомочиями владения, пользования пожизненно с передачей этого пользования по наследству.

Субъекты: физические лица.

Содержание: владение и пользование. Носитель может возводить на участке здания и сооружения и приобретать на них право собственности.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
Право пользования, не ограниченное установлением срока.

Субъекты: государственные или муниципальные учреждения, казённые предприятия, органы государственной власти, органы местного самоуправления; до введения в действие Земельного кодекса РФ — также физические лица (право которых после введения кодекса сохранилось).

Сервитут 

Сервитут — это ограниченное право пользования имуществом, находящимся в собственности другого лица.

Основания возникновения: соглашение. Если соглашение не достигнуто, то лицо имеет право обратиться с иском в суд. Собственник участка вправе требовать плату за пользование его имуществом. Сервитуту свойственно право следования судьбе главной вещи.

Приватизация государственного и муниципального имущества 
Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть передано его собственникам в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами по приватизации государственного и муниципального имущества.

При приватизации государственного и муниципального имущества предусмотренные ГК положения, регулирующие порядок приобретения и прекращения права собственности, применяются, если законами о приватизации не предусмотрено иное.



См. также 
 Собственность
 Право владения
 Право распоряжения
 Право пользования
 Суперфиций
 Узуфрукт
 Эмфитевзис
 Вещный иск
 Виндикационный иск
 Негаторный иск
 Иск о признании вещного права
 Публицианов иск

Примечания

Ссылки